Schwann steht für:

 Schwann (Straubenhardt), Dorf der Gemeinde Straubenhardt im Enzkreis, Baden-Württemberg
 Pädagogischer Verlag Schwann, siehe Patmos Verlag
 Verlag Schwann-Bagel, siehe Cornelsen Verlag
 Edition Schwann, ein Musikverlag, siehe Edition Peters
 Schwann (Schallplattenlabel)

Schwann ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Schwann (1884–1966), deutscher Journalist, Publizist und Pazifist
 Harold Schwann (18??–19??), Zoologe
 Hermann Schwann (1899–1977), deutscher Politiker (FDP)
 Mathieu Schwann (1859–1939), deutscher Archivar und Schriftsteller
 Mika Schwann (* 1999), österreichischer Skispringer
 Theodor Schwann (1810–1882), deutscher Physiologe und Anatom

Siehe auch:
 Schwan
 Swann